La Grand Champions Cup di pallavolo maschile 1993 si è svolta dal 23 al 28 novembre 1993 a Osaka e Tokyo, in Giappone: al torneo hanno partecipato sei squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la prima volta all'Italia.

Impianti

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Italia(Primo titolo)

Secondo posto
Brasile

Terzo posto
Cuba

Classifica finale

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1993
 1993
Competizioni sportive a Osaka
Competizioni sportive a Tokyo